World Heritage Committee, la comissió de l'Unesco que reconeix el Patrimoni de la Humanitat
 Wisconsin Humanities Council
 World Hindi Conference
 World Hospital Congress